Yarımca – centro abitato del distretto di Babək, in Azerbaigian
 Yarımca – centro abitato del distretto di Xızı, in Azerbaigian